Ophidia —— це група лускатих рептилій, включаючи сучасних змій і рептилій, більш близьких до змій, ніж до інших живих груп ящірок. Назва клади походить від , що означає «маленька змія».

Еволюція 
Вважається, що сучасні змії еволюціонували чи від рийних ящірок, чи від водних ящірок у середині крейдового періоду, а найдавніші відомі скам'янілості датуються приблизно 112 млн років тому. Проте зв'язок між сучасними зміями та більш примітивними предками змій, багато з яких зберегли задні кінцівки, менш зрозумілий. Хоча багато з цих «першозмій» відомі з мезозойських скам'янілостей, деякі з них можуть бути нащадками найдавніших справжніх змій, а не більш примітивних родоводів. Нижче наведена кладограма, модифікована за результатами дослідження Wilson et al. (2010), який виявив, що багато «першозмій» інших досліджень є справжніми зміями.

Нижче наведено філогенетичний огляд офідій, за результатами дослідження Caldwell et al. 2015 рік.

Скам'янілостей змій відносно небагато, оскільки скелети змій, як правило, малі та крихкі. Скам'янілості, які легко ідентифікувати як змії (хоча вони часто зберігають задні кінцівки) вперше з'являються у крейдовий період. Найдавніші відомі скам'янілості змій походять із місць у Юті та Алжирі, представлених родами Coniophis та Lapparentophis відповідно. Ці місця скам'янілостей були попередньо датовані альбським або сеноманським віком пізньої крейди, між 112 і 94 млн років тому. Проте був запропонований ще більший вік для одного з алжирських місць розкопок, віком від 125 до 112 млн років тому.

Виходячи з порівняльної анатомії, існує консенсус, що змії походять від ящірок. Пітони та удави — примітивні групи серед сучасних змій — мають рудиментарні задні кінцівки: крихітні кігтисті пальці, відомі як анальні шпори. Передні кінцівки відсутні у всіх відомих змій. Це викликано еволюцією Hox-генів, що контролюють морфогенез кінцівок. Сучасні змії значно урізноманітнилися упродовж палеоцену. Це сталося поряд із адаптивним урізноманітненням ссавців після вимирання непташиних динозаврів. Полозові одна з найбільш поширених груп змій, стала особливо різноманітною через полювання на гризунів, особливо успішної групи ссавців.

Наведена нижче кладограма, заснована на Palci і Caldwell (2010), припускає, що змії тісніше пов'язані з доліхозавридами, ніж власне мозазаврами:

Примітки 

Лускаті